В соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 2012 приняли участие 900 спортсменов, которые соревновались за 34 комплекта наград.

Правила квалификации 
Каждая страна сможет заявить до 2 спортсменов в каждой дисциплине при условии, что они оба достигли Олимпийского квалификационного времени (ОКВ). Также будет возможность заявить одного спортсмена, если он достиг Олимпийского отборочного времени (ООВ), при условии, что квота в 900 спортсменов ещё не была достигнута. Также страна сможет заявить пловцов несмотря на время (одного мужчину и одну женщину), если у страны не будет ни одного атлета, который достиг бы квалификационных стандартов.

Квалификационное время учитывается, если оно было достигнута во время континентальных чемпионатов, национальных олимпийских отборов или международных соревнований, проводимых ФИНА, в период с 1 марта 2011 по 3 июля 2012. Крупнейшее из таких соревнований — чемпионат мира в Шанхае.

В эстафетах смогут принять не более 16 команд в каждой дисциплине. Лучшие 12 команд на 14-м чемпионате мира 2011 по плаванию получат места на Олимпийских играх. Остальные 4 команды будут выбраны ФИНА, основываясь на лучшем времени, достигнутым в период с 1 марта 2011 по 1 июня 2012 в соревнованиях, проводимых под эгидой ФИНА. Каждая страна сможет заявить не более 1 команды в каждом виде соревнований.

Марафон. По 10 мест (мужчины и женщины) получат спортсмены, занявшие наивысшие места на чемпионате мира 2011. По 9 мест получат пловцы с наилучшим результатом на олимпийском квалификационном заплыве. По 5 мест получат спортсмены с наивысшем рейтингом в олимпийском квалификационном заплыве из тех, кто ещё не прошёл квалификацию, при этом каждый континент получит по одной квоте. По одному месту получит страна-организатор.

Квалификационные стандарты

Квалифицированные спортсмены

50 метров вольным стилем

100 метров вольным стилем

200 метров вольным стилем

400 метров вольным стилем

1500/800 метров вольным стилем

100 метров на спине

200 метров на спине

100 метров брассом

200 метров брассом

100 метров баттерфляем

200 метров баттерфляем

200 метров комплексным плаванием

400 метров комплексным плаванием

Эстафета 4х100 метров вольным стилем

Эстафета 4х200 метров вольным стилем

4х100 метров комбинированная эстафета

Марафон на 10 километров 

* Если страна квалифицируется через другое соревнование, то квота переходит на квалификационный заплыв.

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Правила квалификации — Марафон 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012